Флория Сигизмонди (ит. Floria Sigismondi) — канадский фотограф, режиссёр и клипмейкер.

Флория знаменита не только своими художественными выставками. Будучи известным клипмейкером, она работала с такими музыкантами, как The Tea Party, Interpol, Incubus, Кристина Агилера, Muse, Billy Talent, The White Stripes, Sigur Rós, Шерил Кроу, The Cure, Бьорк, Амон Тобин, Marilyn Manson, Living Things и Дэвид Боуи. Её «нервный» стиль съемки, замеченный ещё в ранних работах (например, «The Beautiful People» Мэрилина Мэнсона), впоследствии копировали многие режиссёры. Сигизмонди также срежиссировала несколько серий для сериалов «Рассказ служанки» и «Американские боги».

Жизнь 
Своё имя Флория получила в честь главной героини итальянской оперы «Тоска».

Родители Флории, Лена и Доменико Сигизмонди, были оперными певцами. Когда ей было два года, вся семья вместе с сестрой Антонеллой переехали в Онтарио, Канада. В детстве Флория очень увлеклась живописью. В 1987 она поступила в Институт искусств и дизайна Онтарио. Там она занялась фотоискусством и получила специальность фотографа широкого профиля.

Флория Сигизмонди начала карьеру модного фотографа. Ей предложили работу в The Revolver Film Co., и она сняла несколько клипов для ряда канадских групп. Многих видных музыкантов привлек инновационный стиль работы, тревожащие душу картины, которые она сама описывала как «энтропические преступные миры, населяемые замученными душами и всемогущими существами».

Её скульптурные и фотовыставки проходили в Гамильтоне, Торонто, Нью-Йорке, Брешиа (Италия), Гётеборге (Швеция) и Лондоне. Её фотографии также были показаны на множестве выставок вместе с работами Синди Шерман и Джоеля-Питера Уиткина. Немецкое издательство Die Gestalten Verlag опубликовало две её монографии: Redemption (1999) и Immune (2005).

Флория проживает в Торонто и Лос-Анджелесе. В октябре 2004 у Флории и её мужа, фронтмена группы Living Things Лиллиана Берлина, родилась дочь Тоска-Вера Сигизмонди-Берлин. Дочь назвали в честь итальянской оперы «Тоска».

В 2008 году Флория появилась в документальном фильме Ника Шиана о Брионе Гайсине и Dreamachine. Фильм называется 'FLicKeR'.

В 2010 году вышел дебютный полнометражный художественный фильм Флории Сигизмонди «Ранэвэйс» о девичьей рок-группе 70-х The Runaways.

Флория срежиссировала 6 и 7 серии 1 сезона «Рассказа служанки».

Фильмография 
 Postmortem Bliss (короткометражный, 2006)
 Ранэвэйс (2010)
 Хемлок Гроув (2014 — одна серия)
 Няня (2020)

Видеоклипы 

 2019 «Swan Song», Липа, Дуа
 2017 «Without Love», Элис Гласс
 2017 «Die 4 You», Perfume Genius
 2016 «Sledgehammer», Рианна
 2013 «Mirrors», Джастин Тимберлейк
 2013 «The Stars (Are Out Tonight)», Дэвид Боуи
 2012 «Try», Пинк
 2011 «The One That Got Away», Кэти Перри
 2011 «Ε.Τ.», Кэти Перри
 2010 «Die by the Drop», The Dead Weather
 2009 «Let It Rain», Living Things
 2006 «Broken Boy Soldier», The Raconteurs
 2006 «Hurt», Christina Aguilera
 2006 «Red Flag», Billy Talent
 2006 «Supermassive Black Hole», Muse
 2006 «Bombs Below (version 2)», Living Things
 2005 «O' Sailor», Фиона Эппл
 2005 «Bom Bom Bom», Living Things
 2005 «Blue Orchid», The White Stripes
 2004 «The End of The World», The Cure
 2004 «Talk Shows on Mute», Incubus
 2004 «I Owe…», Living Things
 2004 «Megalomaniac», Incubus
 2003 «Fighter», Christina Aguilera
 2003 «Bombs Below (version 1)», Living Things
 2003 «Anything», Мартина Топли-Бёрд
 2003 «Obstacle 1», Interpol
 2003 «Untitled 1 (a.k.a. “Vaka”)», Sigur Rós
 2002 «John, 2/14», Shivaree
 2002 «She Said (version 2)», Jon Spencer Blues Explosion
 2002 «Black Amour», Барри Адамсон
 2001 «In My Secret Life», Леонард Коэн
 2000 «4 Ton Mantis», Амон Тобин
 2000 «I've Seen It All» (interactive version), Бьорк
 1999 «Get Up», Амел Ларье
 1998 «Can’t Get Loose», Барри Адамсон
 1998 «Most High», Роберт Плант & Джимми Пейдж
 1998 «Sweet Surrender», Сара Маклахлан
 1998 «Anything But Down», Шерил Кроу
 1997 «(Can't You) Trip Like I Do», Filter & The Crystal Method
 1997 «Makes Me Wanna Die», Tricky
 1997 «Dead Man Walking», Дэвид Боуи
 1997 «Black Eye», Fluffy
 1996 «Little Wonder», Дэвид Боуи
 1996 «Tourniquet», Marilyn Manson
 1996 «Anna is a Speed Freak», Pure
 1996 «The Beautiful People», Marilyn Manson
 1996 «Four Leaf Clover», Catherine
 1995 «Blue», Harem Scarem
 1994 «The Birdman (version 1)», Our Lady Peace
 1993 «The River», The Tea Party
 1993 «Save Me», The Tea Party
 1993 «A Certain Slant of Light», The Tea Party

Награды 
 2004 Juno Awards, Канада — «Лучшее видео» за «Fighter» (Кристина Агилера)
 2003 MTV European Awards — «Лучшее видео» за Untitled (Sigur Rós)
 2003 New York Underground Film Festival — «Лучшее видео» за Untitled (Sigur Rós)
 2003 Advertising and Design Awards, Торонто, Канада — «Лучшее музыкальное видео» за «Fighter» (Кристина Агилера)
 1999 German Kodak Photobook Award за книгу Redemption 1998 British Music Video Awards, Великобритания — номинация «Лучшее видео»: «Little Wonder» (Дэвид Боуи)
 1997 MTV Music Video Awards, США — номинация «Лучшее рок-видео»: «The Beautiful People»'' (Marilyn Manson)

Ссылки

Сайты 
 
 Интервью в Revolutionart International Magazine 4
 The Raconteurs, видео 'Broken Boy Soldier' + Интервью с режиссером Флорией Сигизмонди.
 Интервью CoolHunting.com
 Короткометражный фильм Флории + интервью
 Список рекламных роликов и клипов, снятых Флорией
 Официальный сайта фильма 'FLicKeR'
 MySpace

Режиссёры видеоклипов Канады